Бельмас — фамилия. Известные носители:

 Бельмас, Александр Васильевич (1899—1974) — сотрудник личной охраны В. И. Ленина.
 Бельмас, Николай Семёнович (1906—1968) — советский деятель, заместитель председателя Днепропетровского облисполкома, председатель исполкома Днепродзержинского городского совета.